Avi, wł. Edward Irving Wortis – amerykański pisarz
 AVI – format kompresji plików

Osoby o tym imieniu
 Piłkarze
 Awi Kohen – izraelski piłkarz
 Awi Nimni – izraelski piłkarz
 Awi Ran – izraelski piłkarz
 Awi Rikan – izraelski piłkarz
 Awi Strul – izraelski piłkarz
 Inne osoby
 Awi Baumol – rabin
 Awi Belleli – izraelski muzyk
 Awi Dichter – izraelski polityk
 Awi Szlaim – izraelski historyk
 Avi – polski raper 
 Postaci fikcyjne
 Avi Barça / Avi del Barça – symbol klubu piłkarskiego FC Barcelony